Be 4/4 steht für Triebwagen der Transports de la région Morges–Bière–Cossonay (MBC) in der Westschweiz:

 MBC Be 4/4 11–13, siehe ACMV Be 4/4
 MBC Be 4/4 31–38, siehe Stadler Westschweizer Meterspurzüge